Karsai László (1947) válogatott labdarúgó
Karsai László (1950) történész, egyetemi tanár
Karsai László (1967) válogatott tekéző